Solange Gallinato (* vermutlich 1882 als Bernadette Traviers in Dole; † 10. September 1933 in Amsterdam) war eine franko-italo-spanische Opernsängerin.

Leben 
Solange Gallinato war zu Lebzeiten eine der bekanntesten Opernsoprane Europas. Sie war berühmt für ihre „die Seele aufwühlenden Koloraturen“ (so ihr Biograph Pierre Lemaitre) und beeindruckte durch das merkwürdige Phänomen, nach einer persönlichen Krise grundsätzlich nur noch im Sitzen zu singen.
Als eine der wenigen Sängerinnen ihrer Zeit kultivierte Gallinato den unbegleiteten A-cappella-Gesang.

Solange Gallinato war mit dem Komponisten Maurice Grandet verheiratet. Sie starb auf der Rückreise von ihrem letzten Auftritt am 9. September 1933 in der Berliner Oper (am 10. September im Zug nach Amsterdam).

Rezeption 
 Couleurs de l‘incendie (Roman), Pierre Lemaitre (Autor), Éditions Albin Michel, 2018, ISBN 978-2-226-39212-1
 Die Farben des Feuers aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Klett-Cotta, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-608-96338-0
 Colors of the Fire (Film), Clovis Cornillac (Regie), Pierre Lemaitre (Drehbuch), Fanny Ardant als Darstellerin von Solange Gallinato, Gaumont, 2022

Weblinks 
 Besprechung von Die Farben des Feuers im Deutschlandfunk, Dirk Fuhrig am 19. Juni 2019
 Ute Cohen zu Pierre Lemaitre „Die Farben des Feuers“ 1. Mai 2019

Quellen 

Opernsänger
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben 1933
Frau